Tsuchihashi ist der Familienname folgender Personen:

 Masaki Tsuchihashi (* 1972), japanischer Fußballspieler
 Tomoka Tsuchihashi (* 1995), japanische Sprinterin
 Yūki Tsuchihashi (* 1980), japanische Fußballspielerin